Kiviniemensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kiviniemensaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Kiviniemensaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar